Schriftkünstler steht für:
 Kalligraf, Künstler für handgeschriebene Schriftkunst, siehe Kalligrafie
 Typograf, Künstler für gedruckte Schriftkunst, siehe Typografie